The Lure of the Circus – cortometraggio del 1917 diretto da William B. Pearson (W.B. Pearson)
The Lure of the Circus – film del 1918 diretto da J.P. McGowan